Падерне:

 Падерне — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия
 Падерни () — район (фрегезия) в Португалии.